Idealista, riferito a idealismo

Teatro
L'idealista, dramma teatrale di Fulvio Tomizza

Cinema
Giacomo l'idealista, film di Alberto Lattuada

Musica
Idealista!, singolo di Noemi